Henri Gagnon peut désigner :
 Henri Gagnon (1887-1961), un compositeur, organiste, pianiste et professeur de musique québécois ;
 Henri Gagnon (1913-1989), un homme politique, syndicaliste et militant communiste canadien (québécois) ;
 Henri Gagnon (1728-1813), un médecin grenoblois, grand père de Stendhal dont il s'occupa de l'éducation.